Molekulska formula -{C18H26O3}- se može odnositi na:

 Oktil metoksicinamat
 Oksabolon